Цей список є списком видів ссавців, записаних на Антигуа і Барбуда. Із 29 зазначених у таблиці видів, 0 знаходяться в критичному положенні, 0 перебувають під загрозою зникнення, 2 є уразливими, 0 близькі до загрозливого стану.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Антигуа і Барбуда
Фауна Антигуа і Барбуди
Списки:Антигуа і Барбуда